P-500 (9М728) — российская крылатая ракета, созданная для комплекса «Искандер», способная, по заявлению первого вице-премьера Сергея Иванова, преодолевать все существующие и перспективные системы ПРО.

Разработка ракеты Р-500 начата в 1996 году Екатеринбургским ОАО ОКБ «Новатор».

Государственные испытания ракеты начались в 2008 году, а в 2009 году она была принята на вооружение.

Как сообщил в начале 2013 года официальный представитель СВ РФ полковник Донюшкин, ракета Р-500 является усовершенствованной версией советской системы C-10 «Гранат» с дальностью стрельбы до тысячи километров, а ракета 3М14Э, по его словам, является экспортным вариантом Р-500.

Испытания и эксплуатация 
Первые испытания Р-500 прошли 29 мая 2007 года на полигоне Министерства обороны России в Капустином Яру. Запуск ракеты производился комплексом «Искандер-К». По словам С. Б. Иванова, испытания прошли успешно.

В июне 2013 года войскам был передан первый бригадный комплект (12 самоходных пусковых установок 9П78-1 для 107-й ракетной бригады) комплексов «Искандер-М», которые способны пускать как крылатые, так и аэробаллистические ракеты.

19 сентября 2015 года в ходе учений «Центр-2015» комплекс 92-й ракетной бригады из состава 2-й гвардейской общевойсковой армии на Донгузском полигоне совершил первый в Центральном военном округе учебный пуск боевой ракеты 9М728.

Примечания

Ссылки 
 militaryrussia.ru/blog Комплекс «Искандер-К», ракета Р-500

Крылатые ракеты России
Ракеты «земля-земля»
Оперативно-тактические ракетные комплексы